Пётр Павловский
 Павловский, Пётр Андреевич (в монашестве Павел; 1865—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ.
 Павловский, Пётр Иванович (род. 1981) — украинский адвокат, правозащитник. Народный депутат Украины IX созыва.
 Пётр Павловский (1925—2012) — польский актёр театра и кино.